Nogometni klub "Sava" (NK "Sava"; "Sava" Stara Gradiška; Sava) je bio nogometni klub iz Stare Gradiške, Brodsko-posavska županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
Klub je osnovan 1947. godine pod imenom "Milicioner". Pod imenom "Sava" djeluje od 1957. godine.  
1961. godine se u Novoj Gradišci osniva nogometni podsavezu i "Sava" sudjeluje u podsaveznoj ligi. Kasnije je podsavez postano "Nogometni savez područja Nova Gradiška", te "Sava" sudjeluje u pripadnim ligama - "Područna liga Nova Gradiška" (Liga područja Nova Gradiška") i "Općinska liga Nova Gradiška"). Od kraka 1970.-ih pa do raspada SFRJ "Sava" je igrala u "Slavonsoj zoni - Posavska skupina", odnosno u "Međuopćinskoj ligi - Jug".  
Za vrijeme Domovinskog rata Stara Gradiška je pod srpskom okupacijom, odnosno pod teritorijem tzv. RSK. Stara Gradiška je oslobođena i vraćena u ustavni poredak Hrvatske operacijom "Bljesak" u svibnju 1995. godine.  
Rad "Save" je obnovljen 20. rujna 1998. godine.  
Klub se natjecao u "2. ŽNL Brodsko-posavska - Zapad" i "3. ŽNL Brodsko-posavska - Zapad", koje ugrubo pokrivaju područje bivše velike općine Nova Gradiška i pripadnog nogometnog saveza.  
"Sava" je nakon sezone 2014./15. odustala od seniorske momčadi zbog teške financijske situacije i odlaska igrača na rad u inozemstvu, a potom je došlo i do gašenja kluba.

Uspjesi

Nakon 1998. 
 3. ŽNL Brodsko-posavska - Zapad 
 prvak: 2012./13.

do 1991. 
 Liga Nogometnog saveza Područja Nova Gradiška 
 prvak: 1976./77.

Pregled po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Stara Gradiška

Vanjske poveznice 
 NK "Sava" Stara Gradiška, facebook stranica 
 nksava-sg.hr, wayback arhiva 
 transfermarkt.com, NK Sava Stara Gradiska 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB SAVA STARA GRADIŠKA

Izvori 
 
 nksava-sg.hr, Povijest, wayback arhiva 
 radiong.hr, NK “Sava” Stara Gradiška – od nule do naslova prvaka, objavljeno 3. lipnja 2013., pristupljeno 13. kolovoza 2020. 
 nksava-sg.hr, Kontakt, wayback arhiva 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Brodsko-posavska županija, nogometni savez 
 fininfo.hr, NK "SAVA" 
  

Nogometni klubovi u Brodsko-posavskoj županiji 
Bivši hrvatski nogometni klubovi